Boone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boone Township (Logan County, Arkansas)
 Boone Township (Union County, Arkansas)
 Boone Township (Illinois)
 Boone Township (Cass County, Indiana)
 Boone Township (Crawford County, Indiana)
 Boone Township (Dubois County, Indiana)
 Boone Township (Harrison County, Indiana)
 Boone Township (Madison County, Indiana)
 Boone Township (Porter County, Indiana)
 Boone Township (Dallas County, Iowa)
 Boone Township (Hancock County, Iowa)
 Boone Township (Wright County, Iowa)
 Boone Township (Minnesota)
 Boone Township (Crawford County, Missouri)
 Boone Township (Douglas County, Missouri)
 Boone Township (Franklin County, Missouri)
 Boone Township (Maries County, Missouri)
 Boone Township (St. Charles County, Missouri)
 Boone Township (Texas County, Missouri)
 Boone Township (Wright County, Missouri)
 Boone Township (Davidson County, North Carolina)
 Boone Township (Watauga County, North Carolina)
 Boone Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Boon Township